Мао () — деревня на западном берегу Доминики, расположенная в приходе Сент-Пол. На 2011 год, в Мао жило 2 113 человек.

До 2015 года в Мао располагалась фабрика доминикского подразделения Colgate-Palmolive (раньше — Dominica Coconut Products). В результате затопления во время тропического шторма Эрика, фабрика была признана негодной и закрылась.

География 
Ландшафт у Мао преимущественно холмистый, но на северо-западе он более плоский. Деревня расположена на высоте в 20 м.

Высочайшая точка поблизости имеет высоту в 286 м и находится в 1,1 км от Мао.

Ближайшее крупное поселение — Розо, в 6,9 км к югу от Мао.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Мао — муссонный климат (Am).

Среднегодовая температура — 26,3 °C. Самый тёплый месяц — июнь (27,5 °C), а самый холодный — январь (24,8 °C)

Среднегодовое количество осадков — 1980 мм. Самый влажный месяц — июль (267 мм), а самый засушливый — февраль (79 мм).

Примечания 

Населённые пункты Доминики